9225 Daiki – asteroide della fascia principale
 Daiki (nome) – nome proprio maschile
 Toyonoshima Daiki – lottatore di sumo giapponese